Osvaldo David Martínez Arce, mais conhecido como Osvaldo Martínez (Luque, 8 de abril de 1986), é um futebolista paraguaio que atua como meia e atacante. Atualmente, joga pelo .

Títulos 
Libertad
Campeonato Paraguaio: Apertura 2006, Clausura 2007, Apertura 2008, Clausura 2008

Monterrey
Campeonato Mexicano0: Apertura 2009, Apertura 2010
InterLiga: 2010
Liga dos Campeões da CONCACAF: 2010–11

América
Campeonato Mexicano0: Clausura 2013

Ligações externas 
 Ogol
 SoccerWay
 Transfermarkt 
  
 Medio Tiempo 

Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Libertad
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do Club de Fútbol Atlante
Futebolistas do Club de Fútbol América
Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 2011
Jogadores da Copa América de 2015